Бехамберг () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия. 

Входит в состав округа Амштеттен.  . Официальный код  —  30506.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Карл Йозеф Штег (АНП) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 23 мест.

Примечания

Ссылки
 Официальная страница  

Общины Нижней Австрии